

Tijd
draagtijd, de periode bij dieren die een foetus in de baarmoeder doorbrengt.
zie ook zwangerschap
 de periode dat planten stuifmeel en nectar leveren, zie drachtplant.

Afstand
dracht (licht), afstand waarop een licht zichtbaar is:
geografische dracht
optische dracht
nominale dracht
dracht (kernfysica), de maximale afstand die een deeltje haalt in een stof
draagwijdte, de afstand waarover een stuk geschut kan schieten.

Overig
een klederdracht
bouw : lengte dat een draagstructuur tussen 2 steunpunten draagt
Friese benaming voor een voorde (doorwaadbare plaats)
Dracht, een winkelstraat in Heerenveen (plaats).